Патријарх Пајсије може бити:

 Патријарх српски Пајсије I (1614-1647)
 Патријарх српски Пајсије II (1758)